Jovanovich ist der Familienname folgender Personen:

 Brandon Jovanovich (* 1970), US-amerikanischer Opernsänger (dramatischer Tenor) 
 James Jovanovich, US-amerikanischer Schauspieler